Letchworth kan syfta på:

 Letchworth, Australien – en ort i Australien
 Letchworth Garden City – en ort i Hertfordshire, England